Ojciec Brown, Father Brown – postać fikcyjna, ksiądz katolicki, detektyw amator, bohater cyklu opowiadań detektywistycznych autorstwa G.K. Chestertona
 Ojciec Brown – brytyjski film z 1954
 Pater Brown – niemiecki serial z 1966
 Father Brown – brytyjski serial z 1974
 Ojciec Brown – brytyjski serial z 2013